Электрошлаковый процесс — собирательное название технологий: электрошлакового литья (ЭШЛ), электрошлаковой наплавки (ЭШН), электрошлаковой сварки (ЭШС) и электрошлакового переплава.
 Электрошлаковый переплав— вид электрошлакового процесса, электрометаллургический процесс, при котором металл переплавляется в ванне электропроводного шлака, нагреваемого электрическим током.